Berninghaus ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Dieter Berninghaus (* 1965), deutscher Manager
 Ewald Berninghaus (1829–1885), deutscher Industrieller, Gründer der Kölner Werft
 Kaspar Berninghaus (1860–1933), deutscher Industrieller
 Siegfried Berninghaus (* 1946), Wirtschaftsprofessor